Elliston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Elliston (ort i Australien, South Australia, Elliston), 
 Elliston (region), South Australia,

USA 

 Elliston (ort i USA, Virginia), Montgomery County, 
 Elliston (ort i USA, Montana), Powell County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar